Șevciuk, Șevciuc ():
 Evgheni Șevciuk

Șevciuc 
 Sviatoslav Șevciuc

Nume de familie ucrainene
Nume de familie ocupaționale